Білокрини́чна ву́лиця — назва двох зниклих вулиць Києва.

 Білокринична вулиця — існувала в Дарницькому районі (сучасна територія Дніпровського району), в місцевостях Березняки, Кухмістерська слобідка.
 Білокринична вулиця — існувала в Ленінградському районі (сучасна територія Святошинського району), село Микільська Борщагівка.

Вулиці